Duijker ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Duijker (1903–1990), niederländischer Radrennfahrer
 Hubrecht Duijker (* 1942), niederländischer Journalist und Weinautor

Siehe auch:
 Duyker
 Duiker